Daniela Colace – cantautrice italiana
Hugo Colace – calciatore argentino